Happy Valley kan syfta på:

 Happy Valley, Peking – en nöjespark i Peking
 The Happy Valley – brittisk TV-film från 1987
 Happy Valley (TV-serie) – brittisk TV-serie från 2014
 Happy Valley AA – fotbollslag i Hongkong

Geografi

Antarktis 

 Happy Valley (dal i Antarktis),

Australien 

 Happy Valley (ort i Australien), South Australia, Marion,

Indien 

 Vale of Kashmīr, dal, Jammu och Kashmir,

Kanada 

 Happy Valley-Goose Bay – den största orten i Labrador

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar